Ez a lap a The Lodge című brit televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái